Selbständigkeit (auch Selbstständigkeit oder Eigenständigkeit) steht für:

 Autarkie, die Umweltunabhängigkeit einer Gruppe oder eines Individuums
 Autonomie, die Selbstbestimmung bzw. Eigengesetzlichkeit
 Selbständigkeit (beruflich), Berufstätigkeit auf eigenes finanzielles und soziales Risiko
 das Unterscheidungskriterium von einem Berg und einem Nebengipfel, siehe Berg #Kriterien für die Eigenständigkeit
 für Selbstständigkeit als Erziehungsziel siehe Erziehung zur Selbstständigkeit

Siehe auch:
 Einkünfte aus selbständiger Arbeit
 Eigenverantwortung
 Self-reliance
 Unabhängigkeit